Gomphus – rodzaj grzybów
  Gomphus – rodzaj ważek